Michael Hübler ist der Name folgender Personen:

* Michael Hübler (Mediziner) (* 1962), deutscher Chirurg
 Michael Hübler (Fußballspieler) (* 1978), österreichischer Fußballspieler